Superligaen 2013-14 var den 24. sæson af den danske superliga siden oprettelsen. Den styres af Superligaen A/S og DBU, og indledtes fredag d. 19. juli 2013 og afsluttes søndag d. 18. maj 2014. Oprykkerne var FC Vestsjælland og Viborg FF.

AaB vandt mesterskabet, som de sikrede sig i næstsidste spillerunde med en uafgjort kamp mod FC Vestsjælland, samtidig med at de nærmeste konkurrenter fra FC Midtjylland tabte til F.C. København.

Deltagere

Nedrykkede hold 
Hold der rykkede ned sæsonen forinden.
 AC Horsens
 Silkeborg IF

Personale og sponsorer

Trænerudskiftninger

Stilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

<small>Opdateret:  - www.superliga.dk

Referencer 

Fodboldsæson 2013-14
2013-14